Мезёковачхаза () — город в медье Бекеш в Венгрии. Город занимает площадь 62,59 км2, на которой проживает 6945 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии